dawna nazwa Puław
 album muzyczny Nowa Aleksandria grupy Siekiera